Wyspa Bougainville’a – największa wyspa w archipelagu Wysp Salomona, stanowi część terytorium Papui-Nowej Gwinei
 Bougainville – prowincja Papui-Nowej Gwinei
 Bougainville – miejscowość we Francji, w regionie Pikardia
 Rów Bougainville’a – rów oceaniczny, znajdujący się w dnie południowo-wschodniej części Oceanu Spokojnego, na południe od Wyspy Bougainville’a
 Mount Bougainville – dawna nazwa Mont Kolafau, najwyższego szczytu wyspy Alofi
 Louis Antoine de Bougainville (1729–1811) – francuski żeglarz
 Awiza typu Bougainville – typ francuskich okrętów
 (7649) Bougainville – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Zobacz też 
 bugenwilla